Belval (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Belval (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Belval (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia